Xlib (X library, ) — библиотека функций клиента системы X Window, написанная на языке Си.

Содержит функции для взаимодействия с т. н. X-сервером. Библиотека позволяет использовать более высокий уровень абстракции, без знания деталей работы основного протокола системы X Window.

Некоторые пользовательские приложения используют Xlib напрямую (например, Opera), другие используют специальные инструментарии «виджетов» - «надстройки» над базовой библиотекой Xlib.

 Встроенные средства (Xt)
 Набор виджетов Athena (Xaw)
 Motif
 GTK+
 Qt (версия для X11)
 wxWidgets
 SDL
 SFML

Библиотека Xlib появилась около 1985 года и на настоящее время используется как основа и как основной графический интерфейс пользователя во многих Юникс-подобных операционных системах.

Библиотека XCB - попытка разработки замены Xlib.

Функции XLib 
Функции XLib могут быть сгруппированы в несколько категорий:
 Операции управления соединением с X сервером, такие как XOpenDisplay, XCloseDisplay
 Запросы X серверу, такие как XCreateWindow, XCreateSimpleWindow, XCreateGC, XCreateColomap
 Операции клиентской части, такие как управления событиями: XNextEvent, или операции с локальными данными XCreateImage.

Пример программы 
Следующий пример программы устанавливает соединение с X сервером и выводит на экран окно с приветствием:

 /*
  Компилируется след. строкой:   cc test.c -o test -lX11
 */

 #include <X11/Xlib.h>
 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 #include <string.h>
 #include <errno.h>

 extern int errno;

 int main(void) {
   Display *d;
   Window w;
   XEvent e;
   const char *msg = "Hello, World!";
   int s;

   /* Соединиться с X сервером, если X сервер на удаленной машине
    * следует разрешить на машине, где запущен X Server 
    * удаленные соединения командой xhost+ (см. man xhost)
    */
    if ((d = XOpenDisplay(getenv("DISPLAY"))) == NULL) {
	printf("Can't connect X server:%s\n", strerror(errno));
	exit(1);
    }

   s = XDefaultScreen(d);

   /* Создать окно */
   w = XCreateSimpleWindow(d, RootWindow(d, s), 10, 10, 200, 200, 1,
                           XBlackPixel(d, s), XWhitePixel(d, s));

   /* На какие события будем реагировать */
   XSelectInput(d, w, ExposureMask | KeyPressMask);

  /* Вывести окно на экран */
   XMapWindow(d, w);

   /* Бесконечный цикл обработки событий */
   while (1) {
     XNextEvent(d, &e);

    /* Перерисовать окно */
     if (e.type == Expose) {
       XFillRectangle(d, w, DefaultGC(d, s), 20, 20, 10, 10);
       XDrawString(d, w, DefaultGC(d, s), 50, 50, msg, strlen(msg));
     }
   /* При нажатии кнопки-выход */
     if (e.type == KeyPress)
       break;
   }

  /* Закрыть соединение с X сервером */
   XCloseDisplay(d);

   return 0;
 }

Клиент (программа) создает соединение с X сервером функцией XOpenDisplay, в которую передается указатель на DISPLAY, определенный через переменную среды исполнения. В UNIX это можно сделать командой export DISPLAY=":0.0". В качестве переменной DISPLAY можно указать и удаленную машину с запущенным X сервером. Функция (макрос) DefaultScreen выбирает текущий экран (в X Window может быть несколько экранов), XCreateSimpleWindow создает окно, а XSelectInput
определяет события, на которые окно должно реагировать. XMapWindow выводит окно на экран, а XNextEvent выбирает из очереди событие, которое выше было определено. При событии Expose в окне рисуется прямоугольник и выводится строка "Hello World!". При нажатии клавиши на клавиатуре программа завершает работу.

Ссылки 
  Руководство по программированию с использованием библиотеки Xlib
  Список функций библиотеки Xlib
  Kenton Lee's pages on X Window and Motif 
  Учебник по Xlib
  Подробный обучающий курс Xlib
  Использование Xlib для создания скринсейвера
  Xlib - интерфейс с X Window на языке C
   Программирование с Xlib на C++ 
  Программирование в среде X Window на основе библиотеки Xlib

X Window System